Киносура ( — «Собачий хвост») может означать:

 Киносура (мифология) — нимфа из древнегреческой мифологии.
 Киносура — греческое название Полярной звезды.
 Киносура (мыс, Марафон) — мыс на восточном берегу Аттики, к востоку от Марафона.
 Киносура (мыс, Саламин) — мыс, восточная оконечность острова Саламин.
 Киносура (Саламин) — село и полуостров на острове Саламин.
  — древний город.